

Протасів Яр — місцевість в Києві
 Протасів Яр — вулиця в Києві
 Протасів Яр — зупинний пункт Київської дирекції Південно-Західної залізниці в Києві
 Протасів Яр — мала річка в Києві

 Узвіз Протасів Яр — колишня назва вулиці Миколи Амосова в Києві